Trčka ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Erdmann Trčka von Lípa (* um 1599; † 1634), kaiserlicher Feldmarschall im 30-jährigen Krieg, Anhänger Wallensteins
 Aleš Trčka (* 1961), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Anton Josef Trčka (1893–1940),  tschechisch-österreichischer Fotograf, Maler und Schriftsteller